2006 SQ372  — транснептуновий об'єкт в поясі Койпера.

Відкриття 
Відкритий 27 вересня 2006 (A. Becker, N. Kaib, D. Bizyaev) року у Міжамериканській обсерваторії Серро Тололо в Чилі () за допомогою Глибокого огляду екліптики ().

Орбіта 
Орбіта об'єкта проходить на відстані приблизно апоцентр () 342 026,848 Гм. Перицентр () 3 600 Гм, має ексцентриситет ~0,98 і майже перетинає орбіту Нептуна.

Фізичні характеристики 
2006 SQ372 приблизно 50-100 кілометрів діаметром, маса ~2,3-1,7×1018. Оціночна густина приблизно 1,0 г/см³ можливо складається з льоду, абсолютна зоряна величина 8,1. Приблизна астрономічна класифікація 2006 SQ372 Хмара Оорта.

Див. також 
 (87269) 2000 OO67
 (225088) 2007 OR10
 2010 EK139
 (29981) 1999 TD10

Джерела 
 Астрономы обнаружили в Солнечной системе огромную комету без хвоста_ ФОКУС  - 
 Самый дальний объект пояса Койпера-Эджворта - 
 MPEC 2007-A27: 2006 SQ372 (Minor Planet Electronic Circulars)  - 
 Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris  - 
 JPL Small-Body Database Browser - 
 First object seen from solar system's inner Oort cloud - space - 18 August 2008 - New Scientist  - 

Пояс Койпера
Об'єкти розсіяного диска й відокремлені об'єкти
Астероїди, які перетинають орбіту Нептуна
Астрономічні об'єкти, відкриті 2006
Вересень 2006
Хмара Оорта
Хмара Гіллса